William Leonard – angielski polityk, parlamentarzysta z okręgu Dover w 1597
 William Ellery Leonard (1876–1944) – amerykański filolog literaturoznawca, dramaturg, poeta i tłumacz
 William Leonard (1887–1969) – szkocki polityk, parlamentarzysta z okręgu Glasgow St. Rollox
 Bobby Leonard, William Robert Leonard (1932–2021) – amerykański koszykarz
 William R. Leonard – amerykański antropolog

Zobacz też 
 William Leonard Hunt
 William Leonard Hungate